Isaacson ist der Familienname folgender Personen:

 Harunaga Isaacson (* 1965), japanischer Indologe
 Heinrich Isaacson von Newfort (1813–1896), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Jeff Isaacson (* 1983), kanadischer Curler
 Joseph Jacob Isaacson (1859–1942), niederländischer Maler, Zeichner und Fotograf 
 Walter Isaacson (Pädagoge) (1910–1999), deutscher Pädagoge
 Walter Isaacson (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller

Isaacson steht für:
 Isaacson Point, Landspitze von Bellingshausen Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik

Siehe auch:
 Eduard Isaakson (1841–1913), deutscher Kaufmann und Politiker
 Isaacsohn